Henrique Leopoldo de Brito (Natal,  — Rio de Janeiro, ) foi um violonista e compositor brasileiro.

Em meados dos anos 1920, conheceu Braguinha, seu colega de turma. Junto com este último e outros colegas do Colégio Batista, formou o conjunto Flor do Tempo, futuramente Bando de Tangarás.

Faleceu de uma septicemia, época que integrava a orquestra da Rádio Mayrink Veiga como violonista, aos 27 anos.

Compositores do Rio Grande do Norte
Violonistas do Rio Grande do Norte
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Natal (Rio Grande do Norte)